Арсаки — топоним в Александровском районе Владимирской области:
 Арсаки — деревня (Следневское сельское поселение)
 Арсаки — посёлок сельского типа (Следневское сельское поселение)
 Арсаки — железнодорожная станция Ярославского направления и Большого кольца МЖД